Bellvitge – stazione della metropolitana di Barcellona
 Bellvitge – quartiere di L'Hospitalet de Llobregat